Карл Зибольд: Зибольд, Карл фон (1804—1885) — немецкий физиолог и зоолог.
 Зибольд, Карл Каспар фон (1736—1807) — немецкий хирург, дед Карла и Филиппа Франца фон Зибольдов